

Toponyme 
En catalan, une  (pluriel : ) est une terre dure, rugueuse, ingrate. Ce toponyme est partagé par :
 la Garrotxa, comarque de la province de Gérone ;
 les Garrotxes, région naturelle des Pyrénées-Orientales.

Alimentation 
 le Garrotxa, un fromage fabriqué dans la région homonyme de Catalogne.

Références